Adlib (lettertype), een schreefloos lettertype, ontworpen in 1961 door Freeman Craw
AdLib, Amerikaanse fabrikant van geluidskaarten
Ad libitum (doorverwijspagina)